layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony publikacji w DTP
 layout – szablon stron internetowych
 layout – jedna z podstawowych technik akrobatycznych
 układ klawiatury (ang. keyboard layout)